Усть-Иля́ — село в Акшинском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Усть-Илинское».

География 
Село находится в северо-востоке района, у реки Онон, близ устья р. Иля, на расстоянии примерно 28 километров от села Акши.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной зимой и сравнительно тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −22,7 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350—410 мм. Большая часть осадков (до 85 %) выпадает в течение тёплого сезона. Продолжительность безморозного периода составляет от 85 до 100 дней в году.

История 
Основано в 1755 годукрестьянами, переселенными в зачет рекрутского набора.

В 1930 организован колхоз «Ударник», в 1934 создана первая в районе МТС.

На фронты Великой Отечественной войны ушли 85 усть-илинцев, 36 из них погибли. В их память в селе поставлен памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Население 

 Гендерный состав
На 2007 год из 696 жителей	344 мужчины, 352 женщины.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % из 696 жителей.

Инфраструктура 
Основное занятие жителей — сельскохозяйственное производство в коллективных и личных подсобных хозяйствах. В 1960-е село стало центральной усадьбой созданного колхоза им. В. И. Ленина.

В 1894 в селе появилась — сберкасса, в 1899 — телеграф.

В селе функционируют средняя общеобразовательная школа (в 1898-ом открыто 2-классное четырёхлетнее церковно-приходское училище), детский сад, фельдшерско-акушерский пункт.

Транспорт 
Стоит на автодороге регионального значения Бырка-Акша.

Примечания

Ссылки 
 Скоморохова М. В., Щалпегина А. Г. 
 Усть-Иля на Викимапии

Населённые пункты Акшинского района